Melottův katalog je astronomický katalog 245 objektů hlubokého vesmíru severní i jižní oblohy, který obsahuje otevřené a kulové hvězdokupy. Sestavil jej britský astronom Philibert Jacques Melotte v roce 1931.

Podkladem pro sestavení tohoto katalogu byly fotografické snímky severní a jižní oblohy, které vytvořil anglický amatérský astronom John Franklin-Adams (1843–1912). Tyto snímky ukazovaly hvězdy až do 17. magnitudy a umožnily určit kulové hvězdokupy s úhlovým rozměrem větším než 3'. Melotte hvězdokupy rozdělil do čtyř skupin podle jejich stavby:
 Kulové hvězdokupy se středovým zhuštěním
 Volné (otevřené) hvězdokupy s dobře ohraničeným okrajem
 Volné hvězdokupy, často pouze několik hvězd, nepravidelný tvar
 Ostatní hvězdokupy
Většina objektů patřila do prvních dvou skupin.

Objekty Melottova katalogu jsou seřazeny podle rektascenze a označují se názvem Melotte nebo zkratkou Mel, za kterými následuje katalogové číslo z rozsahu 1 až 245 (např. Melotte 2 nebo Mel 2).
Tento katalog popsal některé hvězdokupy, které do té doby nebyly zapsány v žádném jiném katalogu, jako Asociace Alfa Persei, nebo především Melotte 111, což je známá hvězdokupa ve Vlasech Bereniky, jejíž pravá příslušnost mezi otevřené hvězdokupy byla potvrzena až v roce 1938. Na hvězdných mapách bývají otevřené hvězdokupy Melottova katalogu často označovány spíše jejich pořadovým číslem z Collinderova katalogu.

Seznam významných objektů

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam objektů v Messierově katalogu
 Caldwellův katalog
 Collinderův katalog
 Index Catalogue
 New General Catalogue

Externí odkazy 
 
 Melottův katalog na stránkách DeepSkyPedia

Astronomické katalogy
Seznamy vesmírných objektů